Antonio Ponce puede hacer referencia a:

Antonio Ponce (1608-1677), pintor español.
Antonio Ponce de León (1726-1780), noble y militar español.
Antonio Ponce de Santa Cruz (1561-1532), médico español.